I. Mátyás magyar király
 Hunyadi Mátyás (1933–2018) Széchenyi-díjas hídépítő mérnök
 Hunyadi Mátyás (1958–2002) romániai magyar költő